Культу́рная геогра́фия — направление социально-экономической географии, изучающее пространственные культурные различия и территориальное распределение культур.

Как научное направление создано Карлом Зауэром в 1930-х годах, долгое время развивалось преимущественно в США. После Зауэра наибольший вклад в становление культурной географии внесли Ричард Хартсхорн и Вильбур Зелинский.
Зауэр применяет преимущественно методологию качественного и дескриптивного анализа, ограниченность которых в 1930-х годах стремился преодолеть в страноведческой географии Ричард Хартсхорн, а в дальнейшем сторонники революции количественного анализа.
В 1970-х годах возрастает критика позитивизма в географии и чрезмерной увлеченности количественными методами.

С 1980-х годов становится известным такое направление как «новая культурная география». Она опирается на критические теории Мишеля де Серто и Жиля Делёза, которые отрицают традиционное представление о статичном пространстве. Развитие этих идей получило в непрезентативной теории.

Двумя основными разделами культурной географии являются поведенческая и когнитивная география.

Области изучения 
 Глобализация, объясняемая как культурная конвергенция,
 вестернизация или подобные ей процессы модернизации, американизации, исламизации и другие,
 теории культурной гегемонии или культурной ассимиляции посредством культурного империализма,
 культурная региональная дифференциация — изучение различий в образе жизни включающего идеи, социальные установки, язык, социальные практики, институты и структуры власти и полный спектр культурных практик в географическом регионе,
 изучение культурного ландшафта,
 другие области включая дух места, колониализм, пост-колониализм, интернационализм, иммиграция и эмиграция, экологический туризм.

См. также 
 Гуманитарная география
 Литературная география

Литература 
 Каганский В. Л. Культурный ландшафт: основные концепции в российской географии // Обсерватория культуры. — 2009. — № 1. — С. 62-70.
 Калуцков В. Н. Ландшафт в культурной географии. — М.: Новый хронограф, 2008. — 320 с. — ISBN 978-5-94881-062-1
 Новиков А. В. Культурная география как интерпретация территории // Вопросы экономической и политической географии зарубежных стран. Вып. 13. — М.: МГУ, ИЛА РАН, 1993. — С. 84-93.
 Стрелецкий В. Н. Культурная география в России: особенности формирования и пути развития // Известия РАН. Серия географическая. — 2008. — № 5.
 Кирчанов М. В. Теоретические основы современной американской культурной географии // Географический вестник. — 2015.

 Zelinsky W. A Prologue to Population Geography. Englewood Cliffs, N.J.: PrenticeHall. 150 pp., 1966.
 Zelinsky W. The Cultural Geography of the United States. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall. 1973.
 Zelinsky W. This Remarkable Continent: An Atlas of North American Society and Cultures. (with John F. Rooney, Jr., Dean Louder, and John D. Vitek) College Station: Texas A&M University Press. 1982.